Прадель-де-ла-Тешета ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Приорат. Занимает площадь 21,8 км². Население — 188 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página oficial del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información general

Муниципалитеты Таррагоны